Municipio de Sappa puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sappa (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Decatur.
 Municipio de Sappa (Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Harlan.